La clemenza di Tito steht für:

 La clemenza di Tito, Oper von Wolfgang Amadeus Mozart (1791)
 La clemenza di Tito (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1734)
 La clemenza di Tito (Adolfati), Oper von Andrea Adolfati (1753)
 La clemenza di Tito (Anfossi), Oper von Pasquale Anfossi (1769)
 La clemenza di Tito (Apell), Oper von David August von Apell (1787)
 La clemenza di Tito (Bachschmid), Oper von Anton Adam Bachschmid (1776)
 La clemenza di Tito (Bernasconi), Oper von Andrea Bernasconi (1768)
 La clemenza di Tito (Caldara), Oper von Antonio Caldara (1734)
 La clemenza di Tito (Ciampi), Oper von Vincenzo Legrenzio Ciampi (1757)
 La clemenza di Tito (Cocchi), Oper von Gioacchino Cocchi (1760)
 La clemenza di Tito (Corselli, Corradini, Mele), Oper von Francesco Corselli, Francesco Corradini und Giovanni Battista Mele (1747)
 La clemenza di Tito (Galuppi), Oper von Baldassare Galuppi (1760)
 La clemenza di Tito (Gluck), Oper von Christoph Willibald Gluck (1752)
 La clemenza di Tito (Grua), Oper von Carlo Luigi Grua (1748)
 La clemenza di Tito (Hasse, 1735), Oper von Johann Adolph Hasse (1735)
 La clemenza di Tito (Hasse, 1759), Oper von Johann Adolph Hasse (1759)
 La clemenza di Tito (Holzbauer), Oper von Ignaz Holzbauer (1757)
 La clemenza di Tito (Jommelli, 1753), Oper von Niccolò Jommelli (1753)
 La clemenza di Tito (Jommelli, 1765), Oper von Niccolò Jommelli (1765)
 La clemenza di Tito (Leo), Oper von Leonardo Leo (1735)
 La clemenza di Tito (Manna), Oper von Gennaro Manna (1747)
 La clemenza di Tito (Mazzoni), Oper von Antonio Maria Mazzoni (1755)
 La clemenza di Tito (Mysliveček), Oper von Josef Mysliveček (1773)
 La clemenza di Tito (Naumann), Oper von Johann Gottlieb Naumann (1769)
 La clemenza di Tito (Nicolini), Oper von Giuseppe Nicolini (1797)
 La clemenza di Tito (Pampani), Oper von Antonio Gaetano Pampani (1748)
 La clemenza di Tito (Perez), Oper von Davide Perez (1749)
 La clemenza di Tito (Sarti), Oper von Giuseppe Sarti (1771)
 La clemenza di Tito (Scarlatti), Oper von Giuseppe Scarlatti (1760)
 La clemenza di Tito (Veracini), Oper von Francesco Maria Veracini (1737)
 La clemenza di Tito (Wagenseil), Oper von Georg Christoph Wagenseil (1746)